Toponímia:
Muntanyes:
Puig dels Moros (Albanyà): muntanya situada al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
Puig dels Moros (Corçà): muntanya situada al municipi de Corçà (Baix Empordà)
Puig dels Moros (Vallestàvia): muntanya situada a la comuna de Vallestàvia (Conflent).